Мелл может означать:

  — имя.

См. также 
 Mell (fl. 1997—2013) — японская певица.
 Мел (значения)
 
  (Mag Mell) — в ирландской мифологии одно из названий , мифического царства.